William Green House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Green House (Rochester, Iowa), NRHP-ID 99000488
 William Green House (Ewing, New Jersey), NRHP-ID 73001106